Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore José Francisco Altur che ha battuto in finale Martín Rodríguez 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (secondo turno)
 Franco Davín (secondo turno)
 Filip Dewulf (semifinali)
 Daniel Orsanic (semifinali)

 Gérard Solvès (secondo turno)
 Xavier Daufresne (primo turno)
 Nuno Marques (primo turno)
 Johan Van Herck (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1994